Oblast může být:
 Oblast
 Geomorfologická oblast 
 Oblast 51